Cette liste présente les projets notables en lien avec le jeu vidéo (produits, matériel, adaptations, événements...) qui ont été lancés dans le cadre d'une campagne de financement participatif.

Notes et références 

financement participatif
Projet soutenu par du financement participatif